Xerula — рід грибів родини Physalacriaceae. Назва вперше опублікована 1933 року.

Класифікація 
До роду Xerula відносять 62 види:

Примітки

Джерела 

 Maire, R. 1933. Fungi Catalaunici: Contributions à l'étude de la Flore Mycologique de la Catalogne. :1-120 - P.66

Роди грибів